Stadsbrand van Schoonhoven (1321)
 Stadsbrand van Schoonhoven (1375)
 Stadsbrand van Schoonhoven (1382)
 Stadsbrand van Schoonhoven (1518)